Боты — многозначный термин.
 Боты ( — сапог) — вид обуви.
 Боты — народ в Нижнем Тибете.
 См. также 
 Бот